Ме́дыньш (, в русском написании также Мединьш, Медынь, Мединь) — латышская фамилия.

Известные носители:
 Медыньш, Екабс (1885—1971) — латвийский дирижёр и композитор, народный артист Латвийской ССР.
 Медыньш, Язеп (1877—1947) — латвийский композитор и дирижёр, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР.
 Медыньш, Янис (1890—1966) — латвийский композитор и дирижёр.